Sarkissjan (auch: Sarkissian, Sarkisian, Sargsjan, Sargsian oder Sargsyan, traditionell östliches , reformiert ostarmenisch , westarmenisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sarkissian (* 1990), US-amerikanischer Tennisspieler
 Anita Sarkeesian (* um 1984), kanadisch-amerikanische feministische Medienkritikerin und Videobloggerin
 Ara Sargsjan (1902–1969), osmanisch-sowjetischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Aram Sarkissjan (* 1961), armenischer Premierminister
 Aram Sargsjan (* 1984), armenischer Sänger und Comedian, siehe Aram Mp3
 Armen Sarkissjan (* 1953), armenischer Physiker, ehemaliger Premierminister (1996–1997) und Staatspräsident (seit 2018)
 Cherilyn Sarkissian, Geburtsname von Cher
 Gabriel Sarkissjan (* 1983), armenischer Schachspieler
 Howhannes Sargsjan (* 1987), armenischer Skilangläufer und Biathlet
 Jana Sargsjan (* 2000), armenische Leichtathletin
 Karekin Sarkissian (1932–1999), armenischer Geistlicher, Katholikos der armenischen Apostolischen Kirche
 Nouneh Sarkissjan (* 1954), armenische Autorin, Kunsthistorikerin und First Lady
 Paul Sarkisian (1928–2019), US-amerikanischer Maler
 Rosa Sarkissjan (* 1987), ukrainische Theaterregisseurin
 Sargis Sargsian (* 1973), armenischer Tennisspieler
 Sepuh Sargsjan (* 1946), armenischer Geistlicher
 Sersch Sargsjan (* 1954), ehemaliger armenischer Präsident (2008–2018) und Premierminister (17. – 23. April 2018)
 Sos Sargsyan († 2013), armenischer Schauspieler
 Tigran Sargsjan (* 1960), ehemaliger armenischer Ministerpräsident (2008–2014)
 Wasken Sarkissjan (1959–1999), armenischer Politiker und Premierminister 1997–1999